Едоардо Сангвинети () е италиански писател и преводач.

Биография и творчество 

Роден е на 9 декември 1930 година в Генуа. През 60-те години е сред водачите на неоавангардисткото течение Групо 63. Превежда Джеймс Джойс, Жан-Батист Молиер, Уилям Шекспир, Бертолт Брехт. През 1979 – 1983 година е независим депутат, избран с листата на Италианската комунистическа партия.

Едоардо Сангвинети умира на 18 май 2010 година в Генуа.

Произведения

Поезия 
 Laborintus, Varese, Magenta, 1956.
 Opus metricum, Milano, Rusconi e Paolazzi, 1960. (съдържа Laborintus и Erotopaegnia)
 Triperuno, Milano, Feltrinelli, 1964. (съдържа Opus metricum и Purgatorio de l'Inferno)
 T.A.T., Verona, Sommaruga, 1968. (с литографии и акварели на Джанфранко Барукело)
 Renga (колективна поетическа творба в съавторство с Октавио Пас, Жак Рубо и Клер Томлисън), Paris, Gallimard, 1971.
 Wirrwarr, Milano, Feltrinelli, 1972. (съдържа T.A.T. и Reisebilder)
 Catamerone, Milano, Feltrinelli, 1974. (съдържа Triperuno и Wirrwarr)
 Omaggio a Emilio Vedova, Milano, Galleria Rizzardi, 1974. (с графика на Емилио Ведова)
 Postkarten, Milano, Feltrinelli, 1978.
 Stracciafoglio, Milano, Feltrinelli, 1980.
 Fame di tonno. Pastelli e poesie, s.l., Calcografica Studio, 1981. (с пастели на Лука Алинари)
 Scartabello, Macerata, Cristoforo Colombo libraio, 1981. (с илюстрации на Валериано Трубиани)
 Re-spira, Milano, Zarathustra, 1982. (с акварели на Антонио Папасо)
 Segnalibro, Milano, Feltrinelli, 1982. (съдържа Camerone, Postkarten, Stracciafoglio, Scartabello и Cataletto)
 Codicillo 1982, Cernusco sul Naviglio, Severgnini stamperia d'arte, 1983.
 Due Ballate, Genova, Pirella Editore, 1984.
 Alfabeto apocalittico. 21 ottave con un'acquaforte e 21 capilettera, Milano, Galleria Rizzardi, 1984.
 Rebus, Modena, Telai del Bernini, 1984.
 Omaggio a Pascoli. L'ultima passeggiata, Roma, Il Ventaglio, 1985.
 Quintine, Roma, Carte segrete-Rossi & Spera, 1985. (в съавторство със Салваторе Паладино)
 Novissimum Testamentum, Lecce, Manni, 1986.
 Promemoria-Pro/memoria, 1992. (tre acqueforti a colori di Antonio Papasso)
 Bisbidis, Milano, Feltrinelli, 1987. ISBN 88-07-05050-1. (съдържа Codicillo, Rebus, L'ultima passeggiata и Alfabeto apocalittico)
 Senzatitolo, Milano, Feltrinelli, 1992. ISBN 88-07-05084-6. (съдържа Glosse, Novissimum Testamentum e una serie di poesie „extravaganti“ composte tra il 1982 e il 1991)
 Malebolge 1994/1995, o Del malgoverno. Da Berluskaiser a Berluscaos, con Enrico Baj, Castel Maggiore, Book editore, 1995. ISBN 88-7232-208-1.
 Libretto. 17 poesie 1992 – 1995, Genova, Pirella, 1995. ISBN 88-85514-44-8.
 Quattro Haiku, Agromonte-Napoli, Ogopogo-ETRA/ARTE, 1995. (con disegni di Cosimo Budetta e una nota introduttiva di Stefano Bartezzaghi)
 Corollario 1996, Lecce, Manni, 1996.
 Rebus, Como, Lythos, 1996. (cinque poesie con litografie di Ico Parisi)
 Corollario, Milano, Feltrinelli, 1997. ISBN 88-07-42078-3.
 Taccuinetto, Milano, Giorgio Upiglio, 1998. (tre poesie, con tre incisioni di Cristiana Isoleri e una nota di Roberto Sanesi)
 Corto, Prato, Canopo, 1998. (dieci poesie, con dodici collage di Marco Nereo Rotelli]])
 Wunderkammer, Roma, Il Bulino, 1998. (sette poesie, con una puntasecca a colori di Tommaso Cascella)
 Sulphitarie, Napoli, Terra del Fuoco, 1999. (con Carmine Lubrano, fotografie di Peppe Del Rossi)
 Cose, Napoli, Pironti, 1999. ISBN 88-7937-217-3. (con introduzione di Fausto Curi e postfazione di Ciro Vitiello)
 Pensierini per Papasso, 1999.
 Il gatto lupesco. Poesie (1982 – 2001), Milano, Feltrinelli, 2002. ISBN 88-07-53005-8.
 Omaggio a Goethe, Bellinzona, Edizioni Sottoscala, 2003. (con disegni di Mario Persico)
 Omaggio a Shakespeare. Nove sonetti, Lecce, Manni, 2004. ISBN 88-8176-503-9. (con disegni di Mario Persico e con un saggio di Niva Lorenzini)
 Mikrokosmos. Poesie 1951 – 2004, Milano, Feltrinelli, 2004. ISBN 88-07-81823-X.
 Il sonetto del foglio volante, 2006. (poesia dedicata all'opera di Antonio Papasso e contenuta nel film Elogio del leggero di Riccardo Barletta)
 Capriccio oplepiano. Pretesti, in „Biblioteca Opleopiana“, n. 30, Edizioni Oplepo, 2010.
 Varie ed eventuali. Poesie 1995 – 2010, Milano, Feltrinelli, 2010. ISBN 978-88-07-42129-7.

Романи и разкази 
 Capriccio italiano, Milano, Feltrinelli, 1963.
 Il giuoco dell'oca, Milano, Feltrinelli, 1967.
 Il giuoco del Satyricon. Un'imitazione da Petronio, Torino, Einaudi, 1970.
 Smorfie, Roma, Etrusculudens, 1986.
 L'orologio astronomico, Illkirch, Le Verger, 2002. ISBN 2-84574-017-4.
 Smorfie. Romanzi e racconti, Milano, Feltrinelli, 2007. ISBN 978-88-07-01725-4.

Произведения за театър и музика 
 K., in „Il Verri“, anno IV, n. 2, 1960, pp. 69 – 82
 K e altre cose, Scheiwiller, Milano, 1962 (contiene K., alcune poesie e interventi critici).
 Passaggio, per la musica di Luciano Berio, Universal, London-Milano, 1963 (e in „Sipario“, n. 224, pp. 62 – 70
 Traumdeutung, in „Menabò“, n. 8, 1965, pp. 37 – 49
 Teatro, Feltrinelli, Milano, 1969
 Laborintus II, per la musica di Luciano Berio, in „Manteia“, XIV-XV, 1972, pp. 14 – 28
 Marinettiana, in Giuseppe Bartolucci, Il gesto futurista, Bulzoni, Roma, 1969, pp. 73 – 77
 Orlando Furioso (travestimento dell'Ariosto in collaborazione con Luca Ronconi), Bulzoni, Roma, 1970
 Storie naturali, Feltrinelli, Milano, 1971
 Interviste impossibili: Francesca da Rimini, in AA.VV., Le nuove interviste impossibili, Bompiani, Milano, 1976
 C'ero anch'io: la prima dell'Edipo Re, inedito, 1978
 Carrousel, per la musica di Vinko Globokar, parziale in „Musica e realtà“, n. 4, 1981, pp. 21 – 41
 Faust. Un travestimento, Costa & Nolan, Genova, 1985 (da Goethe, trasformato poi da Luca Lombardi in opera musicale)
 Commedia dell'Inferno (da Dante), Costa & Nolan, Genova, 1989
 Per Musica, Ricordi Mucchi, Modena, 1993 (contiene con Passaggio e Laborintus II, le opere Carrousel, L'armonia drammatica per la musica di Vinko Globokar, l'Antigone, adattamento per le musiche di scena di Mendelssohn, 1986, correlato dalla nota introduttiva, con il titolo Il complesso di Antigone e tutti i testi con destinazione musicale)
 Tracce, Grin, Roma, 1995 (contiene Tracce, Storie naturali, Satyricon, in collaborazione musicale)
 Rap, LibriARENA fuoriTHEMA, Bologna, 1996
 Il mio amore è come una febbre e mi rovescio, Bompiani, Milano, 1998 contiene Rap e Sonetto, (entrambi per la musica di Andrea Liberovici)
 Dialogo, in „Allegoria“, anno II, n. 5, 1990, e poi in „Passaggi“, anno II, n. 3, giugno 1998, pp. 71 – 76
 Sei personaggi.com, un travestimento pirandelliano (con musiche di scena di Andrea Liberovici), il Melangolo, Genova, 2001
 L'amore delle tre melarance, un travestimento fiabesco dal canovaccio di Carlo Gozzi, il Melangolo, Genova, 2001

Есеистика и изследвания 
 Interpretazione di Malebolge, Olschki, Firenze, 1961
 Tre studi danteschi, Le Monnier, Firenze, 1961
 Tra liberty e crepuscolarismo, Mursia, Milano, 1961
 Alberto Moravia, Mursia, Milano, 1962
 Ideologia e linguaggio, Feltrinelli, Milano, 1965
 Guido Gozzano. Indagini e letture, Einaudi, Torino, 1966
 Il realismo di Dante, Sansoni, Firenze, 1966
 Antonio Bueno, Feltrinelli, Milano, 1975
 La missione del critico, Marinetti, Genova, 1987
 Lettura del Decameron, a cura di Emma Grimaldi, Edizioni 10/17, Salerno, 1989
 Dante reazionario, Editori Riuniti, Roma, 1992
 Per una critica dell'avanguardia poetica in Italia e in Francia, Bollati Boringhieri, Torino, 1995 (con un saggio di Jean Burgos e due testimonianze di Pierre Dhainaut e Jacqueline Risset)
 Il chierico organico, a cura di Erminio Risso, Feltrinelli, Milano, 2000
 Ideologia e linguaggio, nuova edizione accresciuta, Feltrinelli, Milano, 2001
 Verdi in technicolor, il melangolo, Genova, 2001
 Atlante del Novecento italiano, a cura di Erminio Risso, con fotografie di Giovanni Giovannetti, Manni, Lecce, 2001
 Carol Rama, Masoero Edizioni, Torino 2002
 La letteratura italiana di Edoardo Sanguineti, Rai Educational, 2000
 Cultura e realtà, a cura di Erminio Risso, Milano, Feltrinelli, 2010

Преводи 
 J. Joyce, Poesie, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1961
 Salmi: preghiera e canto della Chiesa, a cura di J. Gelineau, U. Wernst, E. Sanguineti, D. Stefani, L. Borello, Elle Di Ci, Torino, 1966
 Euripide. Le Baccanti, Feltrinelli, Milano, 1968
 Seneca, Fedra, Einaudi, Torino, 1969
 Petronio, Il Satyricon, Aldo Palazzi Editore, Roma, 1969
 Euripide, Le Troiane, Einaudi, Torino, 1974
 Eschilo, Le Coefore, il Saggiatore, Milano, 1978
 Sofocle. Edipo tiranno, Cappelli, Bologna, 1980
 Sofocle, Antigone, adattamento per le musiche di scena di Felix Mendelssohn, 1986
 Eschilo. I sette contro Tebe, Sipario, Milano, 1992
 W. Shakespeare, Macbeth Remix (con musiche di scena di Andrea Liberovici), Spoleto, 1998
 Molière, Don Giovanni, il Melangolo, Genova, 2000
 Aristofane, La festa delle Donne, il melangolo, Genova, 2001
 B. Brecht, Il cerchio di gesso del Caucaso, il melangolo, Genova, 2003
 Omaggio a Shakespeare. Nove sonetti, illustrati da Mario Persico, con un saggio di Niva Lorenzini, Manni, Lecce, 2004
 Pierre Corneille. L'illusione comica, il Melangolo, Genova, 2005
 Teatro antico. Traduzioni e ricordi, a cura di Federico Condello e Claudio Longhi, BUR, Milano, 2006
 Quaderno di traduzioni. Lucrezio Shakespeare Goethe, Einaudi, Torino, 2006
 W. Shakespeare La tragedia di Re Lear, il Melangolo, Genova, 2008
 Fedra (Ippolito portatore di corona) di Euripide, per l'Istituto nazionale del dramma antico INDA 2009

Външни препратки 
 Биография на Едоардо Сангвинети в italialibri.net

Италиански преводачи
Преводачи от английски език
Преводачи от френски език
Преводачи от немски език
Преводачи от латински език
Италиански писатели
Италиански поети
Италиански политици
Италиански комунисти
Торински университет
Родени в Генуа
Починали в Генуа
Починали от инфаркт на миокарда